Strzelectwo na XXXI Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro rozgrywane było w dniach 6–14 sierpnia. Zawody były rozgrywane na strzelnicy National Shooting Center.

Kwalifikacje 
 Zasady kwalifikacji
System kwalifikacji jest podobny do tego, stosowanego podczas poprzednich igrzysk. Światowa federacja przyznała kwoty startowe dla każdej konkurencji. Zakwalifikować się można poprzez mistrzostwa świata, mistrzostwa kontynentów oraz jedne z siedmiu zawodów Pucharu Świata. Dodatkowe miejsce zarezerwowane jest dla zwycięzcy Igrzysk Europejskich. Brazylia jako gospodarz weźmie udział w dziewięciu konkurencjach, chyba że jej reprezentanci wywalczą więcej kwalifikacji.

 Legenda
KM3 – Karabin małokalibrowy trzy postawy 50 m
KML – Karabin małokalibrowy leżąc 50 m
KP – Karabin pneumatyczny 10 m
PD – Pistolet dowolny 50 m
PSz – Pistolet szybkostrzelny 25 m
PP – Pistolet pneumatyczny 10 m
TR – Trap
TP – Trap podwójny
SK – Skeet
PSp – Pistolet sportowy 25 m

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strzelectwo na stronie igrzysk olimpijskich